

Patronyme 

 Chandra Barot, réalisateur indien ;
 Louis Barot (1873-1951), médecin, écrivain et homme politique français ;
 Madeleine Barot (1909-1995), militante protestante française pour l'œcuménisme et la défense des Droits de l'homme ;
 Philippe Barot (1949-), footballeur français.